

Cinema 
 Driftwood – film del 1912 diretto da Allan Dwan
 Driftwood – film del 1912 diretto da Othis Thayer
 Driftwood – film del 1916 diretto da Marshall Farnum
 Driftwood – film del 1924 diretto da Roland West
 Driftwood – film del 1928 diretto da Christy Cabanne
 Fiore selvaggio (Driftwood) – film del 1947 diretto da Allan Dwan 
 Driftwood - Ossessione fatale – film del 1997 diretto da Ronan O'Leary
 Driftwood – film del 2003 diretto da Patrick Siler
 Driftwood – film del 2006 diretto da Tim Sullivan
 Driftwood – film del 2007 diretto da Michelle Steffes

Geografia 
 Driftwood  – borough della Contea di Cameron, Pennsylvania
 Driftwood –census-designated place degli Stati Uniti, in Texas

Musica 
 Driftwood  – singolo dei The Moody Blues del 1979, dall'album Octave
 Driftwood  – singolo dei Travis del 1999, dall'album The Man Who
 Driftwood  – album di Eddi Reader del 2001
 Driftwood - mini-LP degli And Also the Trees del 2011